Münch kan syfta på

 Charles Münch (1891-1968) fransk dirigent
 Hans Münch (1911-2001) tysk lägerläkare i Auschwitz

Se även 
  Eligius Franz Joseph von Münch-Bellinghausen (1806-1871) österrikisk friherre och dramatiker
 Munch (olika betydelser)